Voyager může být:

Skutečné objekty
 Program Voyager
 Voyager 1 – vesmírná sonda NASA, v současné době nejvzdálenější lidmi vyrobený objekt
 Voyager 2 – sesterská sonda Voyageru 1
 Rutan Voyager – první letoun, který obletěl Zemi bez doplňování paliva
 Chrysler Voyager – automobil vyráběný společností DaimlerChrysler

Fikce
 Star Trek: Film – sci-fi film
 Voyager 6 – fiktivní pozemská sonda z 20. století
 Star Trek: Voyager – sci-fi seriál
 USS Voyager – titulní kosmická loď výše uvedeného seriálu

Ostatní
 Voyager (Mike Oldfield) – album Mika Oldfielda z roku 1996

Externí odkazy